Лоґан (округ, Арканзас)
Лоґан (округ, Колорадо)
Лоґан (округ, Іллінойс)
Лоґан (округ, Канзас)
Лоґан (округ, Кентуккі)
Лоґан (округ, Небраска)
Лоґан (округ, Північна Дакота)
Лоґан (округ, Огайо)
Лоґан (округ, Оклахома)
Лоґан (округ, Західна Вірджинія)